Влади́мир Фёдорович Тито́в: Титов, Владимир Фёдорович (1939—2016) — советский и российский философ.
 Титов, Владимир Фёдорович (род. 1941) — советский легкоатлет, тренер и преподаватель.